Finalmente a casa (Homecoming), film statunitense del 1996 diretto da Mark Jean.
Finalmente a casa (Are We Done Yet?), film statunitense del 2007 diretto da Steve Carr.
Finalmente a casa, film televisivo del 2008 per la regia di Gianfrancesco Lazotti con Gerry Scotti e Maria Amelia Monti.